Dorfkirche Grube steht für:

 Dorfkirche Grube (Bad Wilsnack) im Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Dorfkirche (Potsdam-Grube) in Potsdam, Brandenburg

Siehe auch:
 Reformierte Kirche Grub, Kirche in der Gemeinde Grub, Kanton Appenzell Ausserrhoden
 St. Jürgen (Grube), Kirche in der Gemeinde Grube, Kreis Ostholstein, Schleswig-Holstein